Nositelé jména Ludvík Francouzský:
 Ludvík Francouzský (1244–1260) – nejstarší syn francouzského krále Ludvíka IX.
 Ludvík Francouzský (1263–1276) – nejstarší syn francouzského krále Filipa III.
 Ludvík z Évreux (1276–1319) – pátý syn francouzského krále Filipa III. a hrabě z Évreux
 Ludvík Francouzský (1316–1317) – jediný syn francouzského krále Filipa V.
 Ludvík Francouzský (1324–1324) – druhý syn francouzského krále Karla IV.
 Ludvík Francouzský (1329–1329) – druhý syn francouzského krále Filipa VI.
 Ludvík Francouzský (1330–1330) – třetí syn francouzského krále Filipa VI.
 Ludvík I. z Anjou (1339–1384) – druhý syn francouzského krále Jana II.
 Ludvík Francouzský (1397–1415) – třetí syn francouzského krále Karla VI. a dauphin z Viennois
 Ludvík Francouzský (1458–1460) – nejstarší syn francouzského krále Ludvíka XI.
 Ludvík Francouzský (1549–1549) – druhý syn francouzského krále Jindřicha II. a vévoda orleánský
 Ludvík Francouzský (1661–1711) – nejstarší syn francouzského krále Ludvíka XIV.
 Ludvík Francouzský (1672–1672) – třetí syn francouzského krále Ludvíka XIV. a vévoda z Anjou
 Ludvík, Malý Dauphin (1682–1712) – syn dauphina Ludvíka (1661–1711), vnuk francouzského krále Ludvíka XIV. a francouzský dauphin
 Ludvík Francouzský (1704–1705) – syn dauphina Ludvíka (1682–1712) a bretaňský vévoda
 Ludvík Francouzský (1707–1712) – syn dauphina Ludvíka (1682–1712) a bretaňský vévoda
 Ludvík Francouzský (1751–1761) – syn dauphina Ludvíka Bourbonského, vnuk francouzského krále Ludvíka XV. a burgundský vévoda

 Francouzští králové toho jména:
 Ludvík IV. Francouzský († 954)
 Ludvík V. Francouzský († 987)
 Ludvík VI. Francouzský († 1137)
 Ludvík VII. Francouzský († 1180)
 Ludvík VIII. Francouzský († 1226)
 Ludvík IX. Francouzský († 1270)
 Ludvík X. Francouzský († 1316)
 Ludvík XI. († 1483)
 Ludvík XII. († 1515)
 Ludvík XIII. († 1643)
 Ludvík XIV. († 1715)
 Ludvík XV. († 1774)
 Ludvík XVI. († 1793)
 Ludvík XVII. († 1795)
 Ludvík XVIII. († 1824)
 Ludvík Antonín, vévoda z Angoulême († 1844) – Ludvík XIX., nominální král

Související články 
 Ludvík z Viennois
 Ludvík Bourbonský
 Seznam francouzských dauphinů

Rozcestníky - panovník